Familjebostäder kan syfta på:

 AB Familjebostäder – ett kommunalt bostadsföretag i Stockholm som grundades i mars 1936
 Familjebostäder i Göteborg – äger och förvaltar hyreslägenheter i Göteborg